Kategoria e tretë ist die vierthöchste und damit unterste professionelle Liga des albanischen Fußballs, ausgerichtet von der Federata Shqiptare e Futbollit.

Die Liga wurde in der Saison 2021 wegen Corona verkürzt mit sechs Mannschaften ausgetragen. In der darauffolgenden Saison wird wiederum die Liga mit acht Mannschaften ausgetragen.

Zur Saison 2022/23 wurde die Liga wiederum auf 2 Gruppen unterteilt mit jeweils sieben und sechs Mannschaften.

Der Meister und der Vizemeister steigen in die dritte Liga, die Kategoria e dytë, auf. Es gibt keine Absteiger, da es die unterste Liga im albanischen Fußball ist.

Alle Spiele werden im Nationalen Mannschaftssportzentrum in Kamza bei Tirana ausgetragen.

Mannschaften 2022/23

Mannschaften

Tabellen

Gruppe A

Gruppe B

Meister 

 (2020) Labëria FC
 (2021) AF Luftëtari
 (2022) AF Elbasani

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Albanien